

Леона — місто, штат Канзас
 Леона — місто, штат Техас